Уэлч () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Уэлч, Боб (1945—2012) — американский музыкант.
 Уэлч, Брайан (род. 1970) — гитарист и один из основателей группы Korn.
 Уэлч, Гиллиан (род. 1967) — американская певица, автор-исполнитель.
 Уэлч, Джек (1935—2020) — американский бизнесмен.
 Уэлч, Крис (род. 1941) — британский музыкальный журналист, критик и автор книг.
 Уэлч, Лью (1926—1971) — американский поэт, редактор, представитель битничества.
 Уэлч, Ноа (род. 1982) — профессиональный американский хоккеист.
 Уэлч, Питер (род. 1947) — американский политик.
 Уэлч, Ракель (1940—2023) — американская киноактриса.
 Уэлч, Реджиналд (1851—1939) — английский футболист.
 Уэлч, Сьюзи (род. 1959) — бывший главный редактор Harvard Business Review, а также популярный автор, телевизионный комментатор и журналист.
 Уэлч, Уильям Генри (1850—1934) — американский врач, один из четырёх профессоров-основателей больницы Джонса Хопкинса.
 Уэлч, Чарльз Генри (1880—1967) — христианский теолог-диспенсационалист, писатель и проповедник.
 Уэлч, Флоренс (род. 1986) — английская певица, автор-исполнительница и участница инди-рок-группы Florence and the Machine.
  (род. 1971) — американский политик, президент Сената Иллинойса.
 Двойная фамилия
 Кемп-Уэлч, Люси (1869—1958) — английская художница.

Топоним 
 Уэлч — город и окружной центр в Западной Виргинии, США.

См. также